Сегунда Дивизион 1932/1933 — 5-й розыгрыш в истории Сегунды.

Турнир выиграл клуб «Овьедо», который заработал автоматическое повышение в Примеру на следующий сезон.

По итогам сезона в дивизион рангом ниже вылетел «Кастельон», который отказался проводить на домашнем стадионе 4 последних матча из-за наказаний лиги за беспорядки на одном из матчей.

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей 

 - техническое поражение.

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги и Сегунды 

1932/1933
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1932 году
Спорт в Испании в 1933 году